Knowe of Burrian ist der Name von

 Knowe of Burrian (Frotoft), stark ruinierter Broch in Frotoft auf der Orkneyinsel Rousay in Schottland 
 Knowe of Burrian (Netherbrough), stark ruinierter Broch in Netherbrough auf der Orkneyinsel Mainland in Schottland